Fenella – genere di insetti imenotteri della famiglia delle tentredini
Fenella – forma anglicizzata del nome proprio di persona irlandese Fionnuala